Christian Hock (Aschaffenburg, 1970. április 11. –) német labdarúgó-középpályás, edző, az SV Wehen Wiesbaden vezetőedzője.

További információk 
Christian Hock játékosadatlapja a transfermartk.de oldalon 
Christian Hock edzői adatlapja a transfermartk.de oldalon 

1970-ben született személyek
Német labdarúgók
A Viktoria Aschaffenburg labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
Az 1. FSV Mainz 05 labdarúgói
A Kickers Offenbach labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Német labdarúgóedzők
A Rot Weiss Ahlen vezetőedzői
Az FC 08 Homburg vezetőedzői
A KSV Hessen Kassel vezetőedzői
Élő személyek